Kerpenyes: település a romániai Brassó megyében.
 Kerpenyes: település a romániai Fehér megyében.
 Abrudkerpenyes, 1910-ig Kerpenyes: település a romániai Fehér megyében.